Гейзельтальский буроугольный бассейн расположен на юго-востоке Германии в долине реки Зале около города Галле. В Гейзельтальском буроугольном бассейне находится ископаемое озеро Гейзельталь в котором находят остатки буроугольных растений удивительной сохранности. Здесь, в бурых углях эоценового возраста попадаются представители практически всех групп животных и растений, существовавших в этих местах около 40-50 миллионов лет назад, в том числе:
Propalaeotherium, Godinotia, Lophiodon, Oxyaenoides, Asiatosuchus, Geoemyda, Trogulidae и Psiloptera.

Примечания

Ссылки 
 Г. А. Дмитриев, В. П. Вьюшков. Наставление для поиска остатков позвоночных в угольных шахтах. М, 1956.

Угольные бассейны
Места палеонтологических находок в Германии
География Саксонии-Анхальт